«Арми́ния» () — немецкий футбольный клуб из Билефельда. Назван в честь германского полководца из племени херусков Арминия, наголову разгромившего войско римлян в битве в Тевтобургском Лесу в 9 году н. э. Из-за своих многочисленных передвижений вверх и вниз по турнирной таблице системы футбольных лиг Германии получил неофициальное название «клуб-лифт».

Достижения 
 Чемпион Второй Бундеслиги (4): 1978, 1980, 1999, 2020
 Финалист Кубка Интертото: 1985

История выступлений

Состав 

По состоянию на 14 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 

Полный список игроков клуба см. в :Категория:Игроки ФК «Арминия» Билефельд
  Томас Хельмер
  Штефан Кунц

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Ссылки 
 
 Профиль клуба на abseits-soccer.com
 Профиль клуба на blaue-daten.de

Футбольные клубы, основанные в 1905 году
Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Северного Рейна-Вестфалии